Калиновка () — село, Октябрьский сельский совет, Красноградский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323384504. Население по переписи 2001 года составляет 22 (8/14 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Калиновка находится на правом берегу реки Берестовая, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Дьячковка (Нововодолажский район), на противоположном берегу расположено село Сосновка.

История 
 1800 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины